Monsieur le directeur est un personnage de la série de romans intitulée Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire
M. le Directeur est un groupe de rock toulousain